

Гнідава — житловий район у Луцьку.
 Гнідава (станція) — залізнична станція Львівської залізниці у Луцьку.